

Patronyme 
 Mony Elkaïm (1941-2020), neuropsychiatre originaire de Marrakech.
 Jérémie Elkaïm (1978-), acteur, scénariste et réalisateur français.
 David Elkaïm (1969-), réalisateur et scénariste français.
 Arlette Elkaïm-Sartre (1935-2016), personnalité française, adoptée par l'écrivain Jean-Paul Sartre..

Orthographe différente 
 Gilles Elkaim, physicien, aventurier, explorateur, photographe, réalisateur français.
 Olivia Elkaim, femme de lettres française.

Patronyme marocain